Alfred von Larisch ist der Name folgender Personen:

* Alfred von Larisch (Staatsmann) (1819–1897), deutscher Politiker 
 Alfred von Larisch (General) (1856–1952), deutscher General der Infanterie